Финал Кубка французской лиги по футболу 2001 года был сыгран в субботу 5 мая на «Стад де Франс» и стал 7-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Дивизиона 1 «Монако» и «Олимпик» (Лион). «Лион» одержал победу в матче со счётом 2:1 благодаря голам Касапы и Патрика Мюллера.

Путь к финалу 

[Д1] = Дивизион 1

[Д2] = Дивизион 2

[Д3] = Насьональ

Перед матчем 
Для «Монако» этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в его истории. «Лион» вышел в финал Кубка лиги во второй раз. Финал 1996 года «ткачи» проиграли «Мецу» в серии пенальти.

К моменту финала команды сыграли между собой 2 матча чемпионата Франции. Первая встреча прошла в Монако 3 ноября 2000 года и завершилась победой гостей со счётом 2:0 (голы забили Пьер Легль и Стив Марле)
.
В матче второго круга, сыгранном 7 апреля 2001 года победу со счётом 2:1 благодаря голам Сонни Андерсона и Касапы вновь одержал «Лион».
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 2000/01 на Pari-et-gagne

2001
Франция
Кубок Лиги 2001
Кубок Лиги 2001
События 5 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Май 2001 года
Спорт во Франции в 2001 году